Альфа Этники 1977/1978 годов () — 42-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1977/1978
Греция
Греция
1977 год в Греции
1978 год в Греции